Aberle je priimek več oseb:
 Anton Aberle, avstro-ogrski general
 Armin Aberle, nemško-avstralski fizik